Betegnelsen sporeplante betegner de planter der formerer sig ved sporer frem for at formere sig ved frø. Sporeformering forekommer imidlertid ret forskelligt i ret forskellige og ikke-beslægtede plantegrupper, og betegnelsen anvendes derfor ikke mere indenfor botanikken da den reelt svarer til ikke-frø-planter.

På skemaet ses dette at være så forskellige planter som alger, mosser (Hornblade,Levermosser og Mosser) og de såkaldte Karsporeplanter der er en anden "udgået" betegnelse for Bregner, Ulvefodsplanter, Padderokplanter m.fl.

Udover denne brede gruppering benyttes betegnelsen "sporeplante" nogle gange i lidt andre betydninger
 Om Stængelplanter der ikke er Frøplanter
 Kort form af Karsporeplanter

Betegnelsen er således både misvisende da den antyder en gruppering og slægtskab hvor intet er, og den er tvetydig! I visse tilfælde anvendes betegnelsen dog stadig.

Se også
 Gametofyt
 Gamet
 Gametangium
 Sporangium
 Spore-morcelle
 Sporehus
 Sporofyt

Botanik